A-63 o A63 puede referirse a varias carreteras:

A-63, Autovía Oviedo-La Espina, una autovía en España.
A63, Autorute de la Côte Basque, una autopista en Francia.